Kuuk Killeq bezeichnet:
 Kuuk Killeq (Fluss, Ilulissat), Fluss im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Kuuk Killeq (Fluss, Nanortalik), Fluss im Distrikt Nanortalik, Grönland